Nino Schembri (Rio de Janeiro, 1974. június 1. –) amerikai-brazil MMA-harcos. 10 MMA-meccséből 5-öt nyert meg. Brazil dzsúdzsucuban fekete övvel rendelkezik.

Jegyzetek

Források 
Adatlapja

1974-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
MMA-versenyzők
Brazil sportolók
Rio de Janeiró-iak
Élő személyek